Друмче е село в Южна България. То се намира в община Момчилград, област Кърджали.

Забележителности 
 Култов комплекс (Друмче)

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Момчилград